|-
| 165101 - ||  || 26 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165102 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165103 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165104 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165105 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165106 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165107 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165108 - ||  || 27 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165109 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165110 - ||  || 30 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165111 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165112 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165113 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165114 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165115 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165116 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165117 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165118 - ||  || 7 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165119 - ||  || 7 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165120 - ||  || 1 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165121 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165122 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165123 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165124 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165125 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165126 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165127 - ||  || 30 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165128 - ||  || 31 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165129 - ||  || 28 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165130 - ||  || 27 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165131 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165132 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165133 - ||  || 25 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165134 - ||  || 27 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165135 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165136 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165137 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165138 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165139 - ||  || 6 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165140 - ||  || 24 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165141 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165142 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165143 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165144 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165145 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165146 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165147 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165148 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165149 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165150 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165151 - ||  || 26 august 2000 ||  || 
|-
| 165152 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165153 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165154 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165155 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165156 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165157 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165158 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165159 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165160 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165161 - ||  || 30 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165162 - ||  || 30 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165163 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165164 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165165 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165166 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165167 - ||  || 28 august 2000 ||  || 
|-
| 165168 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165169 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165170 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165171 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165172 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165173 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165174 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165175 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165176 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165177 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165178 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165179 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165180 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165181 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165182 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165183 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165184 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165185 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165186 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165187 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165188 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165189 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165190 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165191 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165192 - ||  || 26 august 2000 ||  || 
|-
| 165193 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165194 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165195 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165196 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165197 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165198 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165199 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165200 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-